Литовский язык () — язык современных литовцев, представитель балтийской группы индоевропейской семьи языков.
 Литовский язык — по мнению белорусских историков, одно из исторических названий западнорусского письменного языка.

Примечания